Smak życia – powieść Adama Bahdaja
 Smak życia (Croque la vie) – francuski film obyczajowy z 1981 roku w reżyserii Jeana-Charlesa Tacchelli
 Smak życia (L'Auberge espagnole) – francuski film komediowy z 2002 roku w reżyserii Cédrica Klapischa